Кентавър може да се отнася до:

 създание от древногръцката митология, получовек-полукон
 съзвездието Кентавър, известно още и като Центавър
 групи от астероиди на орбита между Сатурн и Нептун
 измислена планета от сериала Вавилон 5
 ракетна степен, използвана като част от американската ракета-носител Атлас